Home Office steht für:

 Homeoffice, Büro in den eigenen vier Wänden, siehe Häusliches Arbeitszimmer
 umgangssprachliches Synonym für Telearbeit von zuhause aus
 Home Office (Ministerium) (früher Home Department), britisches Innenministerium
 Small Office, Home Office, Kundengruppe oder Produktlinie im IT-Bereich

Siehe auch:
 Home schooling, Hausunterricht